Серо дел Агила има више значења:

 Серо дел Агила (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо дел Агила (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо дел Агила (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику